Зольднер — фамилия. Известные носители:
 Зольднер, Герман Иванович (1872—1938) — российский военный, деятель Белого движения.
 Зольднер, Иоганн фон (1776—1833) — немецкий математик, физик и астроном.